Ford Maverick — серия автомобилей производства Ford Motor Company, серийно выпускаемых с 1993 года.

Первое поколение (1993—1998) 
Первое поколение автомобилей Ford Maverick производилось с марта 1993 года. Автомобиль являлся лицензионным клоном Nissan Terrano II. В октябре 1996 года автомобиль был модернизирован. Производство завершилось в марте 1998 года.

Двигатели

Галерея

Второе поколение (2000—2007) 
В октябре 2000 года было представлено второе поколение внедорожника Ford Maverick. В США автомобиль продавался под названием Ford Escape. В 2004 году автомобиль был модернизирован. Производство завершилось в июне 2007 года.

Двигатели

Галерея

Третье поколение (2021—настоящее время)

Двигатели 

 2.0 L EcoBoost I4 turbo
 2.5 L Duratec iVCT Atkinson cycle I4 hybrid

Продажи

Галерея

Интересные факты 

 Ранее под индексом Maverick в США и Бразилии производился компактный автомобиль с 1969 по 1977 год.
 С 1988 по 1994 год в Австралии под названием Ford Maverick продавался автомобиль Nissan Patrol Y60.

Галерея

Примечания 

Maverick (Европа)